Foser steht für:

 Foser, germanischer Volksstamm, siehe Fosen (Stamm)

Foser ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Foser (* 1968), liechtensteinischer Skirennläufer
 Pascal Foser (* 1992), liechtensteinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Voser